Fun House — второй альбом американской прото-панк-группы The Stooges, вышедший в 1970 году.

Об альбоме
Диск был записан в мае 1970 года, релиз состоялся в июле того же года. Как и его предшественник The Stooges, Funhouse продавался довольно плохо, однако впоследствии он был назван многими музыкантами, особенно панк-рокерами, альбомом, который значительно повлиял на их творчество.

Все песни были записаны группой в студии вживую, с минимумом каких-либо наложений; часть шероховатостей записи осталась на пластинке. Первоначально группа хотела поставить открывающим треком «Loose», однако лейбл Elektra заменил его на «Down on the Street» как «более мощное начало».

В 1985 г. певец Генри Роллинз назвал Fun House одним из своих любимых альбомов в интервью журналу Spin. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Fun House на 191 место в списке «500 величайших альбомов всех времён». В 2007 году журнал Q провёл голосование, по итогам которого Funhouse получил титул «Самый громкий альбом всех времён» (). Музыкант и продюсер Стив Альбини назвал Fun House своим самым любимым альбомом.

Альбом помещен на четвёртую строчку в списке «40 величайших панк-альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone в 2016 году.

Список композиций

Оригинальный релиз

Переиздание 2005 года

Участники записи 

 Игги Поп — вокал
 Рон Эштон — гитара
 Дэйв Александер — бас-гитара
 Скотт Эштон — ударные
 Стив МакКей — саксофон

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Stooges